Villafufre är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Villafufre ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villafufre är kuperad, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Villafufre. Runt Villafufre är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Torrelavega,  km nordväst om Villafufre. Omgivningarna runt Villafufre är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kantabrien